

Населені пункти та їхні частини

 Чайкув — гміна в Остшешовському повіті Великопольського воєводства
 Чайкув — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Чайкув — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Чайкув — село в гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Чайкув — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Чайкув — частина села Любаш у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Чайкув — частина села Оріхівці (Ожеховце) в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Чайкув — частина села Чижев у гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Чайкув — колонія в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Чайкув — колонія в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки